W Polsce
 Iłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Iłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Iłowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Iłowo – kolonia wsi Nawrocko w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

 Iłowo – gromada

 Inne
 Iłowo – wieś na Białorusi, koło Budsławia w rejonie miadziolskim

 Zobacz też
 Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś
 Iłów